Salamon András (1948)  erdélyi magyar drámaíró
 Salamon András (1956)  filmrendező, forgatókönyvíró
 Salamon András (2000) atléta